Змагання жінок у слоупстайлі на Чемпіонаті світу-2011 проходило в  Дір-Веллі, США, 3 лютого 2011 року (кваліфікація і фінал). Участь у змаганнях взяли 20 атлеток із 9 країн світу.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Посилання
 Календар
 Старт-ліст
 Кваліфікація
 Фінал

Чемпіонат світу з фристайлу 2011
Жіночий слоупстайл на чемпіонатах світу з фристайлу